Theopompella är ett släkte av bönsyrsor. Theopompella ingår i familjen Liturgusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Theopompella